Center es el nombre de dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

 Center (condado de Outagamie, Wisconsin).
  Center (condado de Rock, Wisconsin).